Thompson Sound steht für:

 Thompson Sound (British Columbia), Ort in British Columbia, Kanada
 Thompson Sound (Sound), Meeresarm in British Columbia, Kanada
 Te Awa-o-Tū / Thompson Sound, Sound im Fjordland National Park